Đuro I., kralj Velike Britanije i Irske, kralj Velike Britanije i Irske od 1714. do 1727., prvi britanski vladar iz dinastije Hannover
 Đuro I., kralj Grčke (1863. – 1913.)
 Đuro I. od Imeretije, kralj Imeretije 1389. – 1396.
 Đuro I. Abhaški, kralj Kraljevine Abhazije 872./873. – 878./879.